Коростятин — название населённых пунктов на Украине:

 Коростятин — до 1964 г. название села Малиновка в Гощанском районе Ровенской области.
 Коростятин — до 1976 г. название села Криница в Монастырисском районе Тернопольской области.